Thalassotrechus är ett släkte av skalbaggar. Thalassotrechus ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jordlöpare
Thalassotrechus